Jens Gieseke peut désigner :

  (1964-), historien allemand ;
 Jens Gieseke (1971-), homme politique allemand.